Jeans puede referirse a:

 Jeans,  grupo musical mexicano 
 Jeans, el álbum debut del grupo arriba mencionado, que fue lanzado en 1996;
 Jeans, el asteroide número 2763
 Jeans (pantalón), prenda de vestir.